Нижче наведено список 404 муніципалітетів департаменту Шаранта.

Шаранта

Шаранта